Glicera es el nombre de cuatro hetairas de la Antigua Grecia:

 Glicera, nacida en Atenas en la segunda mitad del siglo IV a. C., hija de Thalassis y amante de Hárpalo y Menandro.
 Glicera, amante de Pausias, nacida en Sición.
 Glicera, favorita de Horacio (?)
 Glicera, amante de Alcibíades en el grabado de Caracci.

Referencias

Enlaces externos 

Antiguos griegos del siglo IV a. C.
Heteras
Mujeres del siglo IV a. C.